Ни́тра:
 Нитра — город в Словакии.
 Нитра (комитат) — исторический комитат Венгерского королевства.
 Нитранский край — один из восьми краёв Словакии.
 Нитра (район) — район Нитранского края Словакии.
 Нитра (река) — река в Словакии.
 Нитра (хоккейный клуб) — словацкий хоккейный клуб.
 Нитра (футбольный клуб) — словацкий футбольный клуб.